Tänassilma (Saku), een plaats in de Estlandse gemeente Saku, provincie Harjumaa
 Tänassilma (Viljandi), een plaats in de Estlandse gemeente Viljandi vald, provincie Viljandimaa
 Tänassilma (rivier), een rivier in Estland

Zie ook 
 Tännassilma